MBF steht für:

 Master in Banking and Finance, akademischer Grad, siehe Universität St. Gallen#Rankings
 Macedonian Basketball Federation, mazedonischer Basketball-Verband
 Militärbefehlshaber Frankreich während der deutschen Besatzung (1940–1944)
 Moore-Bellman-Ford-Algorithmus, auch Bellman-Ford-Algorithmus, Algorithmus der Graphentheorie

mbf steht für:
 Baba Malay, eine der malaiischbasierten Kreolsprachen

Abkürzung